Den Permanente har flere betydninger:

 Den Permanente Badeanstalt – søbadeanstalt i Aarhus
 Den permanente revolution – en marxistisk teori
 Den Permanente Station – en nedlagt jernbanestation i Risskov
 Den Permanente Udstilling for Dansk Kunsthåndværk og Kunstindustri – designudstilling i København
 Den permanente Voldgiftsret – voldgiftsret i København